Naville puede hacer referencia a:

 Édouard Naville, egiptólogo suizo;
 François Naville, médico suizo; o
 Pierre Naville, sociólogo francés.